Das Six Nations Tournament (, auch Europäischer Ligacup genannt, war ein länderübergreifender Eishockeywettbewerb, an dem zwischen 1994 und 1996 Mannschaften aus Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich und Slowenien teilnahmen.

Titelträger

Austragungen

Saison 1994

Hauptrunde 
Atlantik-Liga

Alpenliga

Danubische Liga

Adriatische Liga

Finalrunde 
Halbfinale

Gruppe A

Gruppe B

Finale
  HC Bozen –  Dragons de Rouen 2:0 (7:5, 5:3)

Saison 1995/96

Hauptrunde 
Alpenliga

In der Alpenliga setzte sich der österreichische Vertreter VEU Feldkirch durch.

Atlantik-Liga

Finale 
  Dragons de Rouen –  VEU Feldkirch 2:0 (5:2, 7:3)

Einzelnachweise 

Eishockeyliga in Europa